

Тамбовський — селище, Каменський район, Алтайський край
 Тамбовський — селище, Романовський район, Алтайський край